Села:
 Куропатники — Івано-Франківська область, Галицький район
 Куропатники — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район